Hotarele se poate referi la:

Hotarele, Giurgiu
Hotarele, Vâlcea

Vezi și 
 Hotaru (dezambiguizare)